

Allemagne 
 Oberried, commune du Bade-Wurtemberg ;
 Oberried, nom de nombreux lieux-dits, voir :de:Oberried ;

Suisse 
 Oberried am Brienzersee, commune du canton de Berne ;
 Oberried, ancienne commune du canton de Fribourg, aujourd'hui intégrée depuis 2003 à Le Mouret ;
 Oberried (See), nom jusqu'en 1901 de Ried bei Kerzers, commune du canton de Fribourg.

Voir aussi 
 Oberriet, commune suisse du canton de Saint-Gall ;
 

Homonymie de toponyme